Жебровский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Жебровский, Александр Александрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 9 ноября 1915 (посмертно).
 Жебровский, Владимир Лаврентьевич (1888—1974) — русский священнослужитель, обновленец.
 Жебровский, Казимеж (1891—между 1939 и 1945) — польский хоккеист и тренер.
 Жебровский, Карл Антонович (1783 — после 1832) — полковник в отставке, Георгиевский кавалер (№ 4120; 26 ноября 1827; за выслугу лет).
 Жебровский, Людвиг Северович (1934—2011) — учёный в области селекции и разведения сельскохозяйственных животных.
 Жебровский, Михал (род. 1972) — польский актёр.
 Жебровский, Павел Иванович (род. 1962) — украинский политик.
 Жебровский, Сергей Валерьевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист.
 Жебровский, Томаш (1714—1758) — архитектор, астроном, математик.
 Жебровский, Эдвард (1935—2014) — польский режиссёр, сценарист, писатель и актёр кино и телевидения.
 Жебровский, Якуб (ум. 1636) — переводчик «Метаморфоз» Овидия на польский язык.

Примечания